Злодій або крадій — людина, яка систематично здійснює крадіжки, тобто забирає майно чи послуги іншої особи без її згоди.

Літературні твори 
 «Злодій» — новела 1901 року українського письменника Василя Стефаника.
  — новела 2006 року британської авторки Рут Ренделл.
 «Крадії» — роман американського письменника Вільяма Фолкнера.

Музика 
 1817 : «Сорока-злодійка» — опера семісеріа Джоаккіно Россіні.

Кінофільми 
  : «Злодій» — американський шпигунський чорний фільм Расела Рауса.
  :  — турецький фільм режисера .
  : «Злодій» — французький кримінальний фільм режисера Луї Маля.
  :  — італійський фільм режисера Паскуале Феста Кампаніле.
  : «Злодій» — американський кінофільм режисера Майкла Манна.
  : «Злодій» — російсько-французький художній фільм Павла Чухрая, випущений у 1997 році.
  :  — американський кримінальний міні-серіал.
  :  — британо-французько-ірландський кримінальний кінотрилер режисера Ніла Джордана.
  :  — американо-французький кримінальний фільм режисера Ральфа Нельсона з Аленом Делоном, Ен-Маргрет та Джеком Палансом у головних ролях.
  : «Не впіймали — не злодій» — американський кримінальний фільм режисера Спайка Лі.
  :  — американський художній фільм (кримінальна комедія) режисера .

  :  — американський комедійний фільм режисера Джона Беррі.
  : «Злодії» — американський фільм про пограбування банку.
  : «Злодії в законі» — кримінальна кінодрама режисера Юрія Кари.

Див. також 
  : «Народжений крадієм» — канадський кримінальний бойовик режисера Джона Ву.

Інше 
 «Багдадський злодій» — сторінка значень.
 Злодій у законі
 Кишеньковий злодій
 Злодійський закон

Примітки